

Anno 
 1349 o 1349 a.C.

Matematica 
 1349

Musica 
 1349 – gruppo musicale black metal norvegese
 1349 – EP dei 1349 del 2001